Rašovka může být: 
 Rašovka (Šimonovice) – část obce Šimonovice v okrese Liberec
 Rašovka (přítok Ještědky) – říčka v okrese Liberec
 Rašovka (rozhledna) – rozhledna v osadě Rašovka v obci Šimonovice v okrese Liberec

Související články
 Rašovský hřbet